Mila (provincie), provincie in Algerije
 Mila (stad), hoofdstad van provincie Mila
 Mila (Tsjechië), plaats in Tsjechië
 MILA (atletiek), hardloopdiscipline in de atletiek
 Mila (geslacht), plantengeslacht uit de cactusfamilie
 Mila (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pidie in de Indonesische provincie Atjeh
 Mila (actrice), Oekraïens pornoactrice en pornoregisseuse